Haze foi uma banda de rock progressivo e hard rock da Alemanha fundada em 1970.
Na sua época, a banda chegou a ser comparada com bandas como Deep Purple, pois seu som era essencialmente uma guitarra pesada com órgão com uma ótima seção rítmica do baixo e da bateria. Apesar disso, a banda também fazia uso de outros instrumentos, como a flauta, misturando assim o rock progressivo com o hard rock da época. Lançaram apenas um disco em 1971, chamado "Hazecolor-dia", que apesar de ter desfrutado de certo sucesso na época, não chegou a atingir a mídia.

Integrantes 
 Kurt Frei (bateria)
 Christian Scherler (vocais)
 Hans-Jürg Frei (guitarra, órgão)
 Dietmar Löw (baixo)
 Heinz Schwab (guitarra solo)

Discografia 
 Hazecolor-dia (1971)

Ligações externas 
 http://www.discogs.com/Haze-Hazecolor-Dia/release/2159292
 http://rateyourmusic.com/release/album/haze_f1/hazecolor_dia/

Bandas da Alemanha